Гарячий шоколад — напій, виготовлений шляхом змішування шоколаду з водою або молоком.

Музика 

 Гарячий шоколад — український жіночий гурт
 Hot Chocolate — британський гурт у жанрі соул
 «Hot Chocolate» — альбом британського гурту Hot Chocolate
 «Hot Chocolate» — пісня, яка є частиною саундтреку до фільму «Полярний експрес»
 «Hot Chocolates» — американське музичне шоу
 «Hot Chocolat» — пісня Томоко Кавасе

Актори 

 Ларрі Едвардс, також відомий як Hot Chocolate — американський артист, драґ-квін 

Багатозначні терміни